Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Istanbul 2 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Elizaveta Kuličkova che ha battuto in finale Kateryna Kozlova 6-3, 4-6, 6-0.

Teste di serie 

 Çağla Büyükakçay (semifinali)
 Tereza Mrdeža (primo turno)
 Tara Moore (quarti di finale)
 Kateryna Kozlova (finale)

 Melanie Klaffner (quarti di finale)
 Valentina Ivachnenko (primo turno)
 Pemra Özgen (semifinali)
 Zuzana Zlochová (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Istanbul 2013